

Astronomia
 29187 Lemonnier – asteroide della fascia principale

Persone
André Lemonnier – ammiraglio francese
 André-Hippolyte Lemonnier – poeta, saggista e viaggiatore francese
Anicet Charles Gabriel Lemonnier – pittore francese di soggetti storici
Camille Lemonnier – scrittore, poeta e giornalista belga di lingua francese
 Charles Gabriel Lemonnier – pittore francese
Emile-René Lemonnier (1893-1945), generale francese
 Jacques Lemonnier – fumettista francese
Pierre Lemonnier – astronomo francese, padre di Pierre Charles e Louis Guillaume

Pagine correlate
 Le Monnier